Error humà, causa o factor d'origen antròpic que pot generar catàstrofes i accidents en diversos àmbits de l'activitat humana
 Ciència:
 Error aleatori, error inevitable que es produeix per esdeveniments impossibles de controlar durant un experiment o observació
 Error experimental, desviació del valor mesurat d'una variable respecte al valor real d'aquesta magnitud
 Error d'aproximació, diferència entre el valor exacte i el valor aproximat
 Informàtica:
 Error de programari, resultat d'una fallada durant el procés de creació de programari
 Error 404, missatge que es pot trobar en navegar per Internet
 Error de divisió del Pentium o error FDIV del Pentium 
 Word Error Rate (WER), mesura utilitzada en l'avaluació de sistemes de reconeixement de la parla o de traducció automàtica